Francisco de Pomerania (en la literatura antigua referido como Francisco I de Pomerania; ; 24 de marzo de 1577 en Barth - 27 de noviembre de 1620 en Stettin [Szczecin]) fue Duque de Pomerania-Stettin y Obispo de Cammin.

Biografía 
Francisco era el hijo del Duque Bogislao XIII y de su esposa, Clara de Brunswick-Luneburgo. A instancias de su padre, recibió la mejor educación posible. A una temprana edad indicó que sus intereses tendían hacia los asuntos caballerescos y militares. Sus planes de ir a la corte sajona, sin embargo fueron desbaratados por Juan Federico, quien lo introdujo en el Obispado de Cammin, los bienes temporales del gobierno principesco de los obispos. En 1592, fue elegido Coadjutor de la diócesis; en 1593, participó en el sínodo nacional. En 1594, hizo un viaje a Viena y Hungría. Tomó parte en el asedio de la fortaleza de Esztergom a las órdenes de Matías, el futuro Archiduque Matías de Austria. Fue a Italia en 1596 y después retornó a Pomerania.

Después de que su tío Casimiro renunciara a su puesto como Obispo de Cammin en 1602, Francisco fue elegido como el siguiente obispo en una cuidada elección predeterminada. Su residencia estuvo en Köslin (renombrada como Koszalin en 1945), donde tenía un castillo equipado acordemente.

Cuando en 1604 el rey de Suecia le ofreció el mando de 3000 hombres de infantería y 1000 de caballería en la guerra polaca-sueca, tuvo que rechazar la oferta, en vista de la neutralidad de Pomerania.

En 1607, realizó otro viaje. Este lo llevó primero a Praga y desde ahí vía Suiza y Francia a la frontera española. Volvió vía Inglaterra, Escocia y los Países Bajos. Para asegurar las fronteras de su obispado, estableció una pequeña fuerza militar en 1614. Después de la muerte sin herederos de su hermano Felipe II en 1618, Francisco lo sucedió como gobernante de Pomerania-Stettin. El Obispado de Cammin pasó a manos de su hermano Ulrico.

Sus esfuerzos por fortalecer las capacidades defensivas de Pomerania no tuvieron éxito en gran medida, debido a la resistencia de los Estados. Estos rechazaron sus demandas de proveer al arsenal de Stettin con armamento y equipos, y también rechazaron la inspección anunciada en Pützerlin en noviembre de 1619.

No compartió el interés científico de su predecesor Felipe II. Proyectos sobre geografía o historia nacional como la Pomeranographia de Valentin von Winther, encontraron poco apoyo por parte de Francisco. Se dedicó intensamente a los asuntos de gobierno y a la ciudad de Stettin. Los documentos que requerían su signatura fueron siempre comprobados profundamente. Debido a su amabilidad y afabilidad en el trato con sus súbditos, fue muy popular entre la población. 

Durante el tiempo que estuvo en su puesto de Duque, la monja de 80 años Sidonia von Borcke, del Convento de Marienfließ, fue juzgada por brujería. Fue acusada de haber causado la muerte temprana de los Duques Felipe II y Jorge II, y de causar que los otros hijos del Duque Bogislao XIII permanecieran sin hijos. Fue hallada culpable, y ejecutada. Tres meses más tarde, el Duque Francisco cayó enfermo. Estaba aún sano por la mañana, cayó enfermo después de comer, y murió unos pocos días después. 

En 1610, el Duque Francisco contrajo matrimonio con Sofía de Sajonia, una hija del Elector Cristián I de Sajonia. El matrimonio no tuvo hijos.

Ancestros

Referencias 
 Ute Essegern: Zur Werbung ich itzo mich gentzlich entschloßen. Die Eheschließung zwischen Herzog Franz von Pommern-Stettin (1577-1620) und Sophia von Sachsen (1587-1635), in: Pommern. Zeitschrift für Kultur und Geschichte vol. 43 issue 1, 2005, p. 27-35.

Enlaces externos 
 Francis at www.ruegenwalde.com/greifen

Duques de Pomerania
Nobles de Alemania del siglo XVI
Nobles de Alemania del siglo XVII
Obispos luteranos de Alemania